

Osoby noszące nazwisko Twardowski 
 Aleksandr Twardowski (ros. Александр Трифонович Твардовский, 1910–1971) – rosyjski poeta
 Andrzej Twardowski (ur. 1955) – fizyk
 Andrzej Twardowski (ur. XX w.) – pedagog
 Bolesław Twardowski (1864–1944) – polski arcybiskup
 Edmund Twardowski (1922–1995) – żołnierz Armii Krajowej
 Jan Twardowski (1915–2006) – polski ksiądz i poeta
 Jan Twardowski (1951–2018) – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”
 Juliusz Twardowski (1874–1945) – austriacki polityk
 Kazimierz Twardowski (1866–1938) – filozof
 Marek Twardowski (ur. 1979) – polski kajakarz
 Romuald Twardowski (ur. 1930) – polski kompozytor i dyrygent
 Samuel Twardowski (XVII w.) – polski poeta barokowy

Zobacz też 
 Pan Twardowski – postać literacka i tytuł kilku utworów